Rebouças kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sumaré, kommunhuvudort, São Paulo, 
 Rebouças (kommun i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar